Лелека білий

Бузько́ (Бусько)  — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бузько Дмитро Іванович — український письменник.
 Бузько Наталія Євгенівна — українська акторка.
 Бузько Юрій Іванович  — багатодітний батько та опікун дітей з інвалідністю, президент Українського дитячого фонду, лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня .

Примітки 

Українські прізвища